Maculan steht für:

 Maculan Holding AG, ein ehemaliges österreichisches Unternehmen

Maculan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Maculan (* 1941), österreichischer Bauunternehmer
 Rudolf Maculan (1912–1955), österreichischer Bauunternehmer